Вершки и корешки — русская народная сказка.
 Вершки и корешки — рисованный мультипликационный фильм режиссёра Леонид Носырев 1974 года.
 Вершки и корешки — альбом Егора Летова, записанный в 1989 году, и переизданный на CD в 2005.
 «Вершки и корешки» — песня Егора Летова.
 Вершки и корешки — передача В.Н. Машенкова на Радио России (Санкт-Петербург).

См. также 
 Вершки да корешки